Yuntan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuntan (socken i Kina), Sichuan, 
 Yuntan (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 21,88, long 111,16), 

Robotskapade Kinaförgreningar